On Stranger Tides (boek), historische fantasyboek uit 1988, geschreven door Tim Powers. 
 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, geïnspireerd op dit boek.